Pazaryolu (district), een Turks district in de provincie Erzurum
 Pazaryolu (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Pazaryolu